Zbrza (Dolina Racławki) – wąwóz w Dolinie Racławki na Wyżynie Olkuskiej
 Zbrza (Garb Tenczyński) – wąwóz na Garbie Tenczyńskim